Kerkhove renvoie à :
 un patronyme néerlandais :  Kerkhove
 une section de la commune belge d'Avelgem : Kerkhove
Homonymie de patronyme